Indicador social
Indicador de pH
Dedo da mão (dedo indicador ou quirodátilo)

Desambiguação